Scoperta – monte dell'Appennino bolognese
Scoperta – località di Lonato del Garda
Scoperta – tipo di attacco nel gioco degli scacchi

Pagine correlate
La scoperta

Altri progetti